Trichobranchus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1866. Enligt Catalogue of Life ingår Trichobranchus i familjen Trichobranchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Terebellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Trichobranchus